Berry kan syfta på:

Berry – historisk provins i Frankrike

Personer
 Bill Berry (född 1958), amerikansk trumslagare
 Chuck Berry (1926–2017), amerikansk rockartist
 David Berry (född 1984), australisk skådespelare
 Dennis Berry (1921–1994), engelsk musiker, kompositör och musikproducent
 Edward Wilber Berry (1875–1945), amerikansk paleobotaniker
 George Berry (född 1957), walesisk fotbollsspelare
 George L. Berry (1882–1948), amerikansk fackföreningsledar e och politiker, demokrat, senator för Tennessee
 Halle Berry (född 1966), amerikansk skådespelare och fotomodell
 James Henderson Berry (1841–1913), amerikansk politiker, demokrat, guvernör och senator för Arkansas
 Josh Berry, amerikansk skådespelare
 Jules Berry (1883–1951), fransk skådespelare
 Justin Berry (född 1986), internetperson
 Khaled al-Berry (född 1972), egyptisk författare och journalist
 Leon "Chu" Berry (1908–1941), amerikansk tenorsaxofonist
 Lionel Berry (1909–1999), brittisk tidningsman
 Marilou Berry (född 1983), fransk skådespelare
 Marion Berry (född 1942), amerikansk politiker, demokrat, kongressrpresentant för Arkansas
 Mary Berry (född 1935), brittisk bagare
 Michael Berry (född 19411), brittisk teoretisk fysiker
 Roger Berry (född 1948), brittisk politiker, labour
 Seymour Berry (1909–1995), brittisk tidningsmagnat
 Steve Berry (född 1955), amerikansk spänningsförfattare
 Tom Berry (1879–1951), amerikansk politikeer, demokrat, guvernör i South Dakota

Geografi

Australien 

 Berry (ort i Australien), New South Wales, Shoalhaven Shire,

Frankrike 

 Berry-au-Bac, kommun i departementet Aisne,
 Canal de Berry – kanal i Frankrike

Kanada 

 Berry (kommun), Québec, Abitibi-Témiscamingue,

USA 

 Berry, Alabama, ort, Fayette County, 
 Berry, Kentucky, ort, Harrison County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar